Runda Formuły 2 na torze Jeddah Corniche Circuit – druga runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2022.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: FIA

W sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona (w kolumnie Poz. s. najpierw podana jest pozycja w wyścigu sprinterskim, potem w wyścigu głównym).

Sprint

Wyścig 
Źródło: FIA

Najszybsze okrążenie

Wyścig główny

Wyścig 
Źródło: FIA

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy 
Źródło: FIA

Zespoły 
Źródło: FIA

Serie towarzyszące

Formuła 1

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Jeddah 2022
2022 w Arabii Saudyjskiej